Ꙣ ꙣ (М'який Д) - кирилична літера, яка іноді застосовується в старослов'янській мові для позначення звука [dʲ].

Джерела 
https://en.wikipedia.org/wiki/Soft_De